Шірвінта:
 Ширвінта (притока Швентої) — річка в північно-східній частині Литви, найдовша ліва притока річки Швентої.
  — річка, що тече по території Калінінградської області Росії та Вілкавішкіському району Литви.
  — річка в Вілкавішкіському районі Литви, ліва притока Шеймени.

Див. також 
 Ширвінтос
 Ширвіндт (значення)